Gekkenwerk (album) van Het Goede Doel
Gekkenwerk (serie) van Kalvijn